Fagerhult peut faire référence à :

,
,
Fagerhult (Uddevalla).